Dear White People – film del 2014 diretto da Justin Simien
Dear White People – serie televisiva del 2017, basata sull'omonimo film
Episodi della prima stagione
Episodi della seconda stagione
Episodi della terza stagione